Uíge kan syfta på:
 Uíge (stad), stad i Angola och huvudort i Uíge kommun och provinsen Uíge.
 Uíge (kommun), kommun i Angola
 Uíge (provins), provins i Anogola